

Geografia

Dives (Oise)
Rio Dives